Europamästerskapet i handboll 1994 kan ha flera betydelser:

Europamästerskapet i handboll för herrar 1994.
Europamästerskapet i handboll för damer 1994.